

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Pittsburg – città della Contea di Contra Costa, California
 Pittsburg – villaggio della Contea di Williamson, Illinois
 Pittsburg – città della Contea di Crawford, Kansas
 Pittsburg – comunità non incorporata della Contea di Laurel, Kentucky
 Pittsburg – città della Contea di Coos, New Hampshire
 Pittsburg – villaggio della Contea di Darke, Ohio
 Pittsburg – città della Contea di Pittsburg, Oklahoma
 Pittsburg – capoluogo della Contea di Camp, Texas
 Pittsburg – città fantasma della Contea di Seward, Nebraska

Pagine correlate 
 Pittsburgh (disambigua)